Arbuckle ist der Familienname folgender Personen:

 Roscoe „Fatty“ Arbuckle (1887–1933), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arbuckle (Kalifornien), im Colusa County
 Arbuckle (Kentucky), im Marion County – nicht mehr existent
 Arbuckle (Pennsylvania), im Erie County
 Arbuckle (West Virginia), im Mason County

Sonstiges:
 Arbuckle (Band), US-amerikanische Folkrockband
 Arbuckle Pond, See im St. Lawrence County, New York
 Arbuckle Ditch, Kanal im Rush County, Indiana
 Arbuckle Island, Insel im Sebastian County Arkansas
 Arbuckle Acres Park, Park im Hendricks County, Indiana

Siehe auch:
 Arbuckle Creek